Нуга́ев — тюркская фамилия. Известные носители:
 Нугаев, Магдий Алимжанович (1921—2016) — советский и российский социолог.
 Нугаев, Наджиб Нугманович (1910—1946) — Герой Советского Союза.
 Нугаев, Раис Янфурович (род. 1931) — советский и российский инженер-нефтяник.
 Нугаев, Рустам Разимович (род. 1982) — российский боксёр.